Ольховский сельсове́т — сельское поселение в Лебедянском районе Липецкой области. 
Административный центр — село Ольховец.

История 
В соответствии с законами Липецкой области №114-оз от 02.07.2004 и №126-оз от 23.09.2004 Ольховский сельсовет наделён статусом сельского поселения, установлены границы муниципального образования.

Население

Состав сельского поселения

Упразднённые населённые пункты 
Никольский — упразднённый в 2001 году посёлок.

Примечания

Ссылки 

Муниципальные образования Лебедянского района
Сельские поселения Липецкой области